

Događaji
 Joram nasljeđuje svoga oca vladara Josafata, kralja Jude (prema nekim izvorima 849. pr. Kr.).

Rođenja

Smrti